Хох — фамилия. Известные носители:
 Хох, Питер де (1629—1684) — голландский живописец.
 Хох, Томас — швейцарский кёрлингист.
 Хох, Эдвард (1930—2008) — американский писатель.